Uria kan syfta på

 Uria eller Uriah –  en hettitisk officer i judakonungen Davids tjänst
 Uria (släkte) – släkte med alkor

Se även 
 Uriah Heep – flera betydelser
 Urea